Загван:

Топоним:

 Загван (Загуан) — вилайет в Тунисе
 Загван (Загуан) — город в Тунисе